Предраг Павловић може да се односи на:

 Предраг Павловић (1970), српски глумац
 Предраг Павловић (1986), српски фудбалер
 Предраг М. Павловић (1936—1997), официр и песник